Róka Gyula (1846–1899) táncos, tánctanár, táncmester
 Róka Gyula (1876–1972) tánctanár

Jegyzetek